Саидпур — многозначный термин.

 Саидпур — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Саидпур — подокруг на севере Бангладеш.